Gamla apoteket kan avse:

Gamla Hammarby apotek, Upplands Väsby
Gamla apoteket, Brahestad
Gamla apoteket, Hedemora
 Gamla apoteket, Sollefteå
Gamla apoteket, Visby